

Codici 
 JAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlanta Beaver Ruin (Stati Uniti)
 jao – codice ISO 639-3 della lingua yanyuwa

Geografia 
 Botswana
 Jao  – villaggio del sottodistretto di Ngamiland Delta
 Jao Camp  – villaggio del sottodistretto di Ngamiland Delta